Лисовская — фамилия.

 Известные носительницы 
 Лисовская, Александра (Анастасия) Гавриловна (ок. 1502 или ок. 1505—1558) — Роксолана.
 Лисовская, Александра Ивановна (ум. 1887) — российская журналистка, сотрудница журнала «Библиограф».
 Лисовская, Валентина Евгеньевна (1959—2023) — балерина, хореограф, балетный педагог.
 Лисовская, Инесса Аркадьевна (род. 1964) — советская гимнастка.
 Лисовская, Лидия Ивановна (1910—1944) — разведчица Великой Отечественной войны.
 Лисовская, Наталья Венедиктовна (род. 1962) — толкательница ядра.
 Лисовская, София Николаевна (1876—1951) — доктор медицинских наук, профессор.
 Лисовская, Эвелина (род. 1991) — польская певица, композитор, автор текстов.
 Лисовская, Янина Константиновна (род. 1961) — актриса. См. также 
 Лисовский
 Лисовски